Lotze es el apellido de las siguiente personas:

Franz Lotze, geólogo alemán.
Rudolf Hermann Lotze, filósofo y lógico alemán.
Werner Lotze, terrorista alemán perteneciente a la Fracción del Ejército Rojo.

También puede referirse a:

Kia Lotze, automóvil de turismo también conocido como Magentis u Optima.